Wicko (gemeente)
 Wicko (Pommeren)
 Wicko (West-Pommeren)
Zie ook:
 Wicko Morskie